Frightmare est le titre de plusieurs œuvres :
 Frightmare est un film britannique réalisé par Pete Walker, sorti en 1974 au cinéma ;
 Frightmare est le titre français du film américain réalisé par Norman Thaddeus Vane Horror Star, sorti en 1983 au cinéma ;
 Frightmare est le nom d'un épisode de la série Danny Fantôme.

Frightmare est aussi le nom d'un catcheur.